Paulanerkirche ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Paulanerkirche (Amberg)
 Paulanerkirche (München)
 Paulanerkirche (Wien)

Siehe auch:
 Franz-von-Paola-Kirche, ein Verzeichnis